Петр Влк (, 7 января 1964, Гавличкув-Брод, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр чемпионата мира 1987 года.

Биография

Клубная карьера 
Петр Влк начал свою карьеру в 1984 году, дебютировав в чемпионате Чехословакии за йиглавскую «Дуклу». В первый же год он выиграл золото чехословацкого чемпионата. В 1991 году Влк во второй раз стал чемпионом, после чего уехал в Швейцарию, где играл 3 сезона за «Херизау». Вернувшись в «Дуклу», отыграл за команду 5 лет в чешской Экстралиге. С 1999 по 2001 год играл в соседней Словакии. В 2001 году стал чемпионом словацкой Экстралиги в составе клуба «Зволен». В 2001 году вернулся в Чехию, играл еще 2 года за «Гавличкув-Брод» и «Дуклу», где и завершил игровую карьеру в 2003 году.

Сборная Чехословакии 
С 1986 года Петр Влк играл за сборную Чехословакии. В 1987 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. Также принимал участие в Кубке Канады 1987 года, на Олимпийских играх 1988 года и на чемпионате мира 1991 года.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры хоккеиста стал тренером. С 2003 по 2007 год тренировал «Дуклу», потом 3 года работал в «Оломоуце». С 2010 года является главным тренером клуба чешской первой лиги «Дуклы». В 2017 году вывел йиглавскую команду в Экстралигу после 12-летнего отсутствия в элите чешского хоккея. Но через год команда снова выбыла в первую лигу. Начало сезона 2019/2020 получилось для «Дуклы» неудачным, по этой причине руководство клуба решило расстаться с Влком после 9 лет совместной работы. Всего Петр Влк провёл 794 игры в качестве главного тренера «Дуклы».

Достижения

Командные 

 Чемпион Чехословакии 1985, 1991

 Чемпион Словакии 2001

 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1986, 1987

 Бронзовый призёр чемпионата мира 1987

 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1988

Личные 

 Лучший хоккеист плей-офф чемпионата Чехословакии 1991

 Лучший ассистент словацкой Экстралиги 2000 (40 передач) и 2001 (46 передач)

Статистика 

 Чешская экстралига / Чехословацкая первая лига — 504 игры, 383 очка (187 шайб + 196 передач)
 Словацкая экстралига — 118 игр, 124 очка (37+87)
 Швейцарская национальная лига Б — 111 игр, 162 очка (83+79)
 Чешская первая лига — 28 игр, 17 очков (6+11)
 Чешская вторая лига — 30 игр, 27 очков (10+17)
 Евролига — 5 игр, 3 очка (1+2)
 Сборная Чехословакии — 87 игр, 14 шайб
 Всего за карьеру — 883 игры, 338 шайб

Семья 
Петр Влк женат. Его сын, Петр Влк-младший с 2006 по 2013 год играл в хоккей на позиции нападающего.

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Херизау»
Игроки ХК «Липтовски Микулаш»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккейные тренеры Чехии

Ссылки 

 Профиль на www.eliteprospects.com
 Петр Влк на сайте ХК Дукла Йиглава